Манастырский — фамилия. Известные носители:

 Манастырский, Антон Иванович (1878—1969) — украинский художник, живописец и график, народный художник Украинской ССР
 Манастырский, Витольд Антонович (1915—1992) — украинский художник, живописец и график, педагог.